Lebiinae — підродина жуків родини Туруни (Carabidae), що складається з таких родів:

 Abrodiella Bousquet, 2002
 Actenonyx White, 1846
 Aeolodermus Andrewes, 1929
 Afrodromius Basilewsky, 1958
 Afrotarus Jeannel, 1949
 Agatus Motschulsky, 1845
 Agonocheila Chaudoir, 1848
 Agra Fabricius, 1801
 Alkestis Liebke, 1939
 Allardina Basilewsky, 1963
 Allocota Motschulsky, 1859
 Allophanes Andrewes, 1939
 Allophanopsis Louwerens, 1952
 Amblops Andrewes, 1931
 Amelus Chaudoir, 1872
 Amphimenes Bates, 1873
 Amphimenoides Kirschenhofer, 1999
 Amphithasus Bates, 1871
 Anasis Castelnau, 1867
 Anaulacus Mcleay, 1825
 Anchista Nietner, 1856
 Anchonoderus Reiche, 1843
 Andrewesia Csiki, 1932
 Anomotarus Chaudoir, 1875
 Antimerina Alluaud, 1898
 Apenes LeConte, 1851
 Aporesthus Bates, 1871
 Apristomimus Mateu, 1969
 Apristus Chaudoir, 1846
 Apterodromites Mateu, 1976
 Arame Andrewes, 1919
 Archicolliuris Liebke, 1931
 Aristolebia Bates, 1892
 Arsinoe Castelnau, 1835
 Asios Liebke, 1933
 Asklepia Liebke, 1938
 Aspasiola Chaudoir, 1877
 Assadecma Basilewsky, 1982
 Astastus Peringuey, 1896
 Atlantomasoreus Mateu, 1984
 Auchmerus Andrewes, 1930
 Aulacolius Sloane, 1923
 Australomasoreus Baehr, 2007
 Axinopalpus LeConte, 1848
 Barrymooreana Baehr, 1997
 Basistichus Sloane, 1917
 Brachichila Chaudoir, 1869
 Brachyctis Chaudoir, 1869
 Brachynopterus Bedel, 1898
 Brigalowia Baehr, 2006
 Calleida Latreille & Dejean, 1824
 Calleidomorpha Motschulsky, 1855
 Callidadelpha Steinheil, 1875
 Calodromius Reitter, 1905
 Calophaena Klug, 1821
 Calophaenoidea Liebke, 1930
 Calybe Laporte, 1834
 Carbonellia Mateu, 1968
 Catascopellus Straneo, 1969
 Catascopus Kirby, 1825
 Celaenephes Schmidt-Gobel, 1846
 Chaudoirina Mateu, 1954
 Clarencia Sloane, 1917
 Colliuris Degeer, 1774
 Coptodera Dejean, 1825: 273
 Coptoptera Chaudoir, 1837
 Coptopterella Basilewsky, 1961
 Coptopterina Basilewsky, 1956
 Corsyra Dejean, 1825
 Cosnania Dejean, 1821
 Crassacantha Baehr, 1995
 Crassagena Baehr, 2006
 Cryptobatis Eschscholtz, 1829
 Cryptocolliuris Basilewsky, 1955
 Cteatus Liebke, 1936
 Cyanotarus Reed, 1874
 Cyclosomus Latreille, 1829
 Cylindrocranius Chaudoir, 1878
 Cylindronotum Putzeys, 1846
 Cylindropectus Mateu, 1974
 Cymindis Latreille, 1806
 Cymindoidea Laporte, 1833
 Daer Semenov & Znojko, 1929
 Dasiosoma Britton, 1937
 Deipyrodes Bousquet, 2002
 Demetrias Bonelli, 1810
 Demetrida White, 1846
 Demetriola Jeannel, 1949
 Dianella Jedlicka, 1952
 Dicraspeda Chaudoir, 1862
 Diploharpus Chaudoir, 1850
 Discoptera Semenov, 1889
 Dobodura Darlington, 1968
 Dolichoctis Schmidt-Gobel, 1846
 Dontolobus Basilewsky, 1970
 Dromidea Perroud & Montrouzier, 1864
 Dromiops Peringuey, 1899
 Dromius Bonelli, 1810
 Dromoceryx Schmidt-Goebel, 1846
 Drymatus Motschulsky, 1862
 Endynomena Chaudoir, 1872
 Epikastea Liebke, 1936
 Erectocolliuris Liebke, 1931
 Eremolestes Maindron, 1905
 Eucaerus LeConte, 1853
 Eucheila Dejean, 1829
 Eucolliuris Liebke, 1931
 Eudalia Castelnau, 1868
 Eujalmenus Bousquet, 2002
 Euphorticus Horn, 1881
 Euproctinus Leng and Mutchler, 1927
 Eurycoleus Chaudoir, 1848
 Eurydera Laporte, 1831
 Falsodromius Mateu, 1976
 Formosiella Jedlicka, 1951
 Gallerucidia Chaudoir, 1872
 Gestroania Csiki, 1932
 Giachinoana Baehr, 2003
 Gidda Andrewes, 1920
 Glycia Chaudoir, 1842
 Glyphodactyla Chaudoir, 1837
 Gnopheroides Bousquet, 2002
 Graphipterus Latreille, 1802
 Grundmannius Basilewsky, 1965
 Guatemalteca Erwin 2004
 Habutarus Ball & Hilchie, 1983
 Holcoderus Chaudoir, 1869
 Homethes Newman, 1842
 Horniulus Jedlicka, 1932
 Hyboptera Chaudoir, 1872
 Hystrichopus Boheman, 1848
 Infernophilus Larson, 1969
 Klepteromimus Peringuey, 1898
 Labocephalus Chaudoir, 1848
 Lachnoderma W.J. MacLeay, 1873
 Lachnolebia Maindron, 1905
 Lachnophorus Dejean, 1831
 Lachnothorax Motschulsky, 1862
 Lasiocera Dejean, 1831
 Lebia Latreille, 1802
 Lebidema Motschulsky, 1864
 Lebidia A. Morawitz, 1862
 Lebiomorphica Lorenz, 1998
 Lebistina Motschulsky, 1864
 Lebistinida Peringuey, 1898
 Lelis Chaudoir, 1869
 Leptosarcus Peringuey, 1896
 Leuropus Andrewes, 1947
 Lichnasthenus J.Thomson, 1858
 Lionedya Chaudoir, 1871
 Lionychus Wissmann, 1846
 Lioptera Chaudoir, 1869d: 208
 Lipostratia Chaudoir, 1872
 Lobodontidius Basilewsky, 1970
 Lobodontulus Basilewsky, 1970
 Lobodontus Chaudoir, 1842
 Lophidius Dejean, 1831
 Madecassina Jeannel, 1949
 Mascarenhia Alluaud, 1933
 Masoreus Dejean, 1821
 Matabele Peringuey, 1896
 Megalebia Mateu, 1972
 Menarus Jedlicka, 1934
 Merizomena Chaudoir, 1872
 Mesolestes Schatzmayr, 1943
 Metablus Jedlicka, 1958
 Metadromius Bedel, 1907
 Metallica Chaudoir, 1872
 Metascopus Basilewsky, 1970
 Metaxymorphus Chaudoir, 1850
 Microdaccus Schaum, 1864
 Microlestes Schmidt-Gobel, 1846
 Microlestodes Baehr, 1987
 Mimocolliuris Liebke, 1933
 Mimodromius Chaudoir, 1873
 Mimophilorhizus Mateu, 1993
 Mimovelindopsis Mateu, 1963
 Minuphloeus Darlington, 1968
 Minuthodes Andrewes, 1941
 Miscelus Klug, 1834
 Mizotrechus Bates, 1872
 Mnuphorus Chaudoir, 1873
 Mochtheroides Andrewes, 1923
 Mochtherus Schmidt-Gobel, 1846
 Monnea Mateu, 1970
 Mormolyce Hagenbach, 1825
 Mormolycina Jeannel, 1949
 Morphaeus Kirschenhofer, 1999
 Myrmecodemus Sloane, 1923
 Negrea Mateu, 1968
 Nemotarsus LeConte, 1853
 Neocoptodera Jeannel, 1949
 Neoeudalia Baehr, 2005
 Nycteis Castelnau, 1835
 Odacantha Paykull, 1798
 Odontomasoreus Darlington, 1968
 Oechalius Liebke, 1935
 Oecornis Britton, 1940
 Omobrus Andrewes, 1930
 Omophagus Andrewes, 1937
 Onota Chaudoir, 1872
 Ophionea Klug, 1821
 Oreodicastes Maindron, 1905
 Orionella Jedlicka, 1963
 Orthobasis Chaudoir, 1871
 Otoglossa Chaudoir, 1872
 Oxoides Solier, 1849
 Oxyodontus Chaudoir, 1869
 Pachycallida Jeannel, 1949
 Pachylebia Jeannel, 1949
 Pachylebiodes Mateu, 1971
 Paradromius Fowler, 1887
 Paraglycia Bedel, 1904
 Paralophidius Basilewsky, 1986
 Parascopodes Darlington, 1968
 Parena Motschulsky, 1859
 Pareurydera Jeannel, 1949
 Paulianites Jeannel, 1959
 Paulianolebia Mateu, 1971
 Pectinitarsus Fairmaire, 1881
 Peliocypas Schmidt-Gobel, 1846
 Pentagonica Schmidt-Gobel, 1846
 Pephrica Alluaud, 1936
 Pericalus W.S. MacLeay, 1825
 Perigona Laporte, 1835
 Peripristus Chaudoir, 1869
 Petrimagnia Kryzhanovskij & Mikhailov, 1971
 Phacocerus Chaudoir, 1872
 Philophlaeus Chaudoir, 1844
 Philorhizus Hope, 1838
 Phloeoxena Chaudoir, 1869
 Phloeozeteus Peyron, 1856
 Physodera Eschscholtz, 1829
 Piezia Brulle, 1834
 Plagiopyga Boheman, 1848
 Platytarus Fairmaire, 1850
 Plochionus Latreille & Dejean, 1821
 Polyaulacus Chaudoir, 1878
 Polydamasium Liebke, 1938
 Pontonoa Liebke, 1935
 Porocara Sloane, 1917
 Praepristus Kirschenhofer, 1999
 Pristacrus Chaudoir, 1869
 Protocolliuris Liebke, 1931
 Psammodromius Peyerimhoff, 1927
 Pseudocalleida Kirschenhofer, 2010
 Pseudomasoreus Desbrochers des Loges, 1904
 Pseudomenarus Shibata, 1964
 Pseudomonnea Mateu, 1983
 Pseudopachylebia Mateu, 1971
 Pseudophorticus Erwin 2004
 Pseudosinurus Kirschenhofer, 1999
 Pseudotoglossa Mateu, 1961
 Pseudotrechus Rosenhauer, 1856
 Pylartesius Liebke, 1939
 Quammenis Erwin, 2000
 Renneria Baehr, 1999
 Rhopalostyla Chaudoir, 1850
 Ripogenites Basilewsky, 1954
 Sarothrocrepis Chaudoir, 1850
 Scalidion Schmidt-Gobel, 1846
 Scopodes Erichson, 1842
 Selina Motschulsky, 1858
 Serrimargo Chaudoir, 1869
 Setolebia Jedlicka, 1941
 Sfitakantha Andrewes, 1919
 Singiliomimus Peringuey, 1896
 Singilis Rambur, 1837
 Sinurus Chaudoir, 1869
 Smeringocera Chaudoir, 1862
 Sofota Jedlicka, 1951
 Somalodromius Mateu, 1967
 Somoplatodes Basilewsky, 1986
 Somoplatus Dejean, 1829
 Somotrichus Seidlitz, 1887
 Speotarus Moore, 1964
 Stenidia Brulle, 1834
 Stenognathus Chaudoir, 1843
 Stenotelus Bouchard, 1903
 Stilboma Andrewes, 1933
 Straneotia Mateu, 1961
 Stricklandiana Bousquet, 2002
 Sugimotoa Habu, 1975
 Syntomus Hope, 1838
 Taicona Bates, 1873
 Tantillus Chaudoir, 1869
 Taridius Chaudoir, 1875
 Tecnophilus Chaudoir, 1877
 Teiresia Liebke, 1935
 Teradaia Habu, 1979
 Tetragonoderus Dejean, 1829
 Thoasia Liebke, 1939
 Thyreochaetus Basilewsky, 1959
 Thyreopterus Dejean, 1831
 Thysanotus Chaudoir, 1848
 Tilius Chaudoir, 1876
 Titaresius Liebke, 1935
 Trichidema Basilewsky, 1956
 Trichis Klug, 1832
 Trichocoptodera Louwerens, 1958
 Trichopiezia Negre, 1955
 Trigonothops W.J.MacLeay, 1864
 Trymosternus Chaudoir, 1873
 Valeriaaschero Erwin, 2004
 Velinda Andrewes, 1921
 Velindastus Schule & Lorenz, 2008
 Velindomimus Jeannel, 1955
 Velindopsis Burgeon, 1937
 Vianasia Mateu, 1955
 Xanthomelina Iablokoff-Khnzorian, 1964
 Xenitenopsis Basilewsky, 1956
 Xenitenus Peringuey, 1896
 Xenodromius Bates, 1891
 Zolotarevskyella Mateu, 1953
</div>

Примітки

Посилання 
 Tree of Life - Løpebiller (Carabidae)  engelskspråklig
 Carabidae of the World - Lebiinae, database, utbredelse, bilder   engelskspråklig
 Ground beetles Photo catalog of the Central European Carabidae - bilder   engelskspråklig
 Norsk Entomologisk forening  

Туруни
Підродини комах